У́лица Генера́ла Белоборо́дова (название утверждено в 1995 году) — улица в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района «Митино». Пролегает между Дубравной улицей и Волоколамским шоссе. Нумерация домов начинается от Дубравной улицы.

Происхождение названия 
Улица названа в честь А. П. Белобородова, советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, командующего 43-й армией.

Здания и сооружения

Транспорт 
 Станции метро:
«Митино» — в 700 метрах от начала улицы
 Остановочные пункты Рижского направления МЖД и Московских центральных диаметров (D2):
«Пенягино» — в 300 метрах от конца улицы
Автобусы: 32, 240, 267, 451, 456, 456К, 852, 930, 1095, С3 (от начала улицы до пересечения с Волоцким переулком), С11
 Маршрутное такси: 492, 876К, 878К, 1109

Примечания 

Генерала Белобородова
Улицы Москвы, названные в честь людей